Соревнования по слалому в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 27 февраля. Температура воздуха +1…+3°С, облачно, снег на трассе мокрый.

Соревнования были проведены в Уистлер Криксайд с 10:00 до 11:45 (первая попытка) и с 13:45 до 14:45 (вторая попытка) по местному времени (UTC-8). В первой попытке на старт вышел 101 горнолыжник из 55 стран и только 54 спортсмена финишировали. На верхнюю часть трассы периодически опускался сильный туман, что осложняло спуск. Во второй попытке, во время которой туман рассеялся, сошли уже 6 спортсменов.

Олимпийский чемпион Турина-2006 и бронзовый призёр Солт-Лейк-Сити-2002 в этой дисциплине австриец Бенджамин Райх выступил и в Ванкувере. После первой попытки Райх шёл на третьем месте, но по итогам второй уступил в сумме 0,05 сек показавшему абсолютно лучшее время во втором спуске шведу Андре Мюреру и занял итоговое 4-е место. Серебряный призёр Турина в этой дисциплине  Райнфрид Хербст занял 10-е место.

Джулиано Раццоли принёс Италии первую и единственную награду в горнолыжном спорте на Олимпийских играх в Ванкувере. Более того, золото Раццоли стало для Италии единственным в Ванкувере во всех видах спорта. Последний раз итальянские мужчины выигрывали медали в 1994 году в Лиллехаммере, когда серебро также в слаломе выиграл Альберто Томба. Томба, работавший комментатором на телевидении, лично присутствовал на трассе в Уистлере и поздравил соотечественника. Перед стартом Томба советовал Раццоли сделать основной упор на вторую попытку, тогда как Джулиано выиграли первую, а во второй показал 7-е время.

Андре Мюрер стал 4-м в истории шведским горнолыжником-мужчиной, выигравшим олимпийскую медаль. Последний раз шведские мужчины поднимались на олимпийский пьедестал в горнолыжном спорте в 1988 году в Калгари, когда бронзу в супергиганте выиграл Ларс-Бёрье Эрикссон. В слаломе последним шведом, выигрывавшим олимпийскую медаль, был Ингемар Стенмарк, выигравший золото в 1980 году в Лейк-Плэсиде. Кроме Эрикссона и Стенмарка в 1956 году в слаломе бронзу выиграл Стиг Солландер. 4 годами ранее на Олимпиаде в Турине Мюрер в слаломе занял 4-е место, уступив 0,03 сек бронзовому призёру австрийцу Райнеру Шёнфельдеру.

Хорват Ивица Костелич выиграл свою третью серебряную олимпийскую медаль за карьеру и вторую — в Ванкувере. На счету Яницы и Ивицы Костеличей стало 9 олимпийских медалей: 4 золотых и 5 серебряных. Кроме этих 9 наград Хорватия выиграла во всех видах спорта на зимних Олимпиадах лишь 1 бронзу.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол мужского слалома на Олимпиаде-2010